Die Welsh Premier Football League 2010/11 war die 19. Spielzeit der höchsten walisischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 13. August 2010 und endete am 21. Mai 2011. In dieser Saison traten erstmals nur noch 12 Mannschaften an. Aus diesem Grund stieg keine Mannschaft auf.

Vorrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Abstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Endrunde

Meisterrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Abstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Abstiegsrunde

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Abstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Europa League Playoffs 
Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs der Meisterrunde, sowie der Sieger der Abstiegsrunde erreichten die Playoffs. Da sich der Viertplatzierte AFC Llanelli bereits als Pokalsieger für die Europa League qualifiziert hat, rückte mit Airbus UK der Zweitplatzierte der Abstiegsrunde nach. Im K.-o.-System wurde ein Teilnehmer an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2012/13 ermittelt. Gespielt wurden drei Runden, wobei die drei bestplatzierten Teams ein Freilos für die erste Runde erhielten.

Torschützenliste

Vorrunde

Endrunde

Gesamt

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11